Soufrière má několik významů:

 Sopky v Karibiku:
 Soufrière (Guadeloupe)
 Soufrière (Svatý Vincenc)
 Soufrière Hills na ostrově Montserrat

 Sídla:
 Soufrière (Svatá Lucie)
 Soufrière (Dominika)